Hainault ist
 Hainault (London), ein Stadtteil des Londoner Stadtbezirks London Borough of Redbridge
 Hainault (London Underground), eine Station der London Underground
 der Nachname von André Hainault, kanadischer Fußballspieler
 die englischsprachige Bezeichnung (französisch: Hainaut) für das Hennegau, siehe Grafschaft Hennegau und Provinz Hennegau